Па́вел Ива́нович Исто́мин (1817—1881) — русский вице-адмирал и из рода Истоминых.

Биография

Происхождение и семья 
Родился  года в дворянской семье. Его отец, коллежский секретарь Иван Андреевич Истомин, служил секретарём в Эстляндской казённой палате. Был самым младшим ребёнком. Четверо его старших братьев также служили во флоте: Константин и герой обороны Севастополя Владимир дослужились до адмиральских чинов; Александр Истомин погиб во время шторма на кронштадтском рейде в 1832 году будучи кадетом Морского кадетского корпуса; Андрей Истомин погиб в 1842 году при крушении корабля «Ингерманланд».

С 21 сентября 1826 года — кадет Морского корпуса; 15 января 1832 года был произведён в гардемарины; 10 января 1834 — в мичманы. Дальнейшая служба: 
 1834—1837 гг. — на линейном корабле «Память Азова» крейсеровал в Балтийском море. 
 1839, 26 марта — произведён в лейтенанты.
 1839—1843 гг. — На кораблях «Император Александр I», «Память Азова» и фрегате «Диана» крейсеровал в Балтийском море.
 1842 — награждён орденом Св. Станислава 3-й степени.
 1844 — на транспорте «Волга» плавал от Кронштадта до Стокгольма и обратно.
 1846—1847 гг. — на линейном корабле «Память Азова» ходил в Финском заливе и Балтийском море.
 1846 — награждён орденом Св. Анны 3-й степени.
 1848 — на корабле «Память Азова» перешёл из Архангельска в Кронштадт. 30 Августа произведён в капитан-лейтенанты. 
 1849 — нa том же корабле крейсеровал в Балтийском море.
 1850—1852 гг. — командуя бригом «Аякс», находился у описи и при промере в Балтийском море. 
 1852 — командует корветом «Наварин» (ранее трофейный «Нессабиз Сабах») в Финском заливе.
 1853, 21 августа — командуя тем же корветом, вышел из Кронштадта для крейсерских плаваний в Охотском море. По причине повреждения судна во время штормов 14 сентября и 12 сентября был вынужден вставать на ремонт, и в итоге 21 декабря корвет оказался в голландском порту Флиссинген, где был позже продан  в силу «неблагонадежности к дальнему плаванию», а команда при этом отбыла в Ригу. 
 1854, 10 февраля 1854 года за «неосновательное удостоверение в благонадёжности» корвета «Наварин» в дальнем плавании, от имени Императора Истомину был объявлен «строжайший выговор со внесением в формуляр». В том же году, командуя Рижской гребной флотилией, с 4 апреля по 13 ноября находился при защите города. Награждён орденом Св. Анны 2-й степени.

 1855, 29 июля — участвовал в деле против английского корабля и корвета. В том же году награждён золотой саблей с надписью «за храбрость».
 1856 — командуя корветом «Волк», находился в Финском заливе; 26 августа произведён в капитаны 2-го ранга.
 1858—1859 гг. — командуя винтовым корветом «Баян» и перейдя из Кронштадта, находился в Средиземном море
 1858 — награждён нидерландским орденом Вильгельма 3 степени и орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом, а также неаполитанским военным орденом Св. Георгия и Воссоединения за помощь, оказанную в Палермо неаполитанским судам во время бури.
 1859, 8 сентября — произведен в капитаны 1-го ранга. Получил черногорский крест Св. Даниила I 1-й степени

 1861, 23 апреля — назначен командиром 23-го флотского экипажа.
 1863 — переведен в 6-й флотский экипаж, с назначением командиром корабля «Синоп».
 1866 — награждён орденом Св. Станислава 2-й степени с императорской короной.
 1868 — награждён орденом Св. Анны 2-й степени.
 1869, 1 января — произведён в контр-адмиралы с зачислением по резервному флоту.
 1874, 7 января — произведён в вице-адмиралы с увольнением от службы.

Скончался  года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге.

Примечания

Литература 
 

Павел Иванович
Выпускники Морского кадетского корпуса
Вице-адмиралы (Российская империя)
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург)
Офицеры военного ордена Вильгельма